Margaret av Skottland kan syfta på:

 Margareta av Skottland (1283-1290), skotsk drottning
 Margareta av Skottland (helgon) (ca 1045-1093), hustru till Malcolm III av Skottland
 Margareta av Skottland (norsk drottning) (1261–1283), en norsk drottning